Бамиделе Джерме́йн А́лли (; ), более известный как Де́ле А́лли () — английский футболист, центральный полузащитник клуба «Эвертон», бывший игрок национальной сборной Англии. Выступает на правах аренды за турецкий «Бешикташ».

Клубная карьера

«Милтон Кинс Донс» 
Алли начинал свою карьеру в скромном клубе «Сити Кольтс», откуда в 2007 году и попал в систему команды «Милтон Кинс Донс». Дебютировав за взрослую команду клуба в 2012 году, Деле провёл три сезона в её составе. Зимой 2015 года состоялся его переход в «Тоттенхэм Хотспур», однако конец сезона 2014/15 он провёл на правах аренды в своём предыдущем клубе.

«Тоттенхэм Хотспур» 

За «Тоттенхэм» в Премьер-лиге Алли дебютировал 8 августа 2015 года в матче против «Манчестер Юнайтед». Свой первый гол за «шпор» он забил 22 августа того же года в матче с «Лестер Сити». 13 сентября Алли впервые вышел в стартовом составе в матче против «Сандерленда». 2 ноября он забил второй гол в матче с «Астон Виллой». 8 ноября Алли дебютировал в дерби Северного Лондона вместе с молодым англичанином Дайером в центре полузащиты и был выбран лучшим игроком матча. После впечатляющего начала своей карьеры в Премьер-лиге, забив пять голов и сделав три результативные передачи в своих первых 18 матчах лиги, 12 января 2016 года он подписал новый долгосрочный контракт до 2021 года. 13 апреля 2016 года он был включён в шорт-лист из шести человек на лучшего молодого игрока года по версии PFA. 18 апреля 2016 года Алли забил в матче со «Сток Сити» десятый гол в дебютном сезоне Премьер-лиге. 24 апреля он был признан лучшим молодым игроком года по версии PFA.

В преддверии сезона Алли изменил название своей экипировки на Деле, сказав, что он «не имеет никакого отношения» к своей официальной фамилии из-за разлуки с матерью. 10 сентября 2016 года он забил первый гол в новом сезоне в матче против «Сток Сити». За «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов УЕФА Алли дебютировал 14 сентября 2016 года в матче против «Монако». 7 декабря 2016 года он забил дебютный гол в Лиге чемпионов в ворота ЦСКА. С 18 декабря 2016 года по 21 января 2017 года Алли забил восемь голов в шести матчах чемпионата, получив приз игрока месяца Премьер-лиги в январе 2017 года. 23 апреля 2017 года, он был признан молодым игроком года по версии PFA на следующий день после забитого гола в полуфинальном матче Кубка Англии против «Челси» на стадионе «Уэмбли».

В сезоне 2017/18 его критиковали за непоследовательность, когда он не выступал так же хорошо, как в предыдущем сезоне. 1 апреля 2018 года Алли сделал дубль в выездном матче против «Челси», благодаря этому «Тоттенхэм» выиграл 3:1 на «Стэмфорд Бридж», что стало их первой победой за 28 лет.

11 августа 2018 года Алли забил свой первый гол в сезоне 2018/19, поразив ворота «Ньюкасл Юнайтед». В октябре 2018 года Алли подписал новый шестилетний контракт с «Тоттенхэмом», рассчитанный до 2024 года. В январе 2019 года он получил травму подколенного сухожилия и выбыл до марта.

Алли пропустил старт сезона 2019/20 из-за травмы подколенного сухожилия. 19 октября 2019 года Алли забил первый гол в сезоне в матче против «Уотфорда». В феврале 2020 года, вскоре после начала пандемии COVID-19, Алли опубликовал в Snapchat видео, в котором он пошутил о вспышке и, похоже, издевается над азиатским мужчиной. Позже Алли удалил сообщение и опубликовал видео с извинениями на Weibo. Он был обвинён в неправомерном поведении Футбольной ассоциации в связи с инцидентом.

«Эвертон» 
1 февраля 2022 года о переходе Алли официально объявил футбольный клуб «Эвертон». Футболист подписал с новым клубом контракт до 2024 года. До конца сезона 2021/22 принял участие в 11 матчах «Эвертона», в основном выходя на замены.

«Бешикташ» 
25 августа 2022 года было официально объявлено о переходе Алли на правах аренды до конца сезона 2022/23 в турецкий «Бешикташ».

Карьера в сборной 
Деле представлял англичан на юношеском уровне, в общей сумме проведя пятнадцать встреч.

В октябре 2015 года был вызван в первую сборную Англии. Дебютный матч провел 9 октября против сборной Эстонии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2016. Свой первый гол полузащитник забил 17 ноября в товарищеском матче против сборной Франции с передачи Уэйна Руни.

Личная жизнь 
Отец Деле по национальности нигериец.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи за сборную 

Итого: 37 матчей / 3 гола; 22 победы, 6 ничьих, 9 поражений.

Достижения

Командные 
 «Милтон Кинс Донс»
 Вице-чемпион Лиги 1 Футбольной лиги Англии: 2014/15
 «Тоттенхэм Хотспур»
 Финалист Кубка Английской футбольной лиги: 2020/21
 Финалист Лиги чемпионов: 2018/19
 Сборная Англии
 Бронзовый призёр Лиги наций УЕФА: 2018/19

Личные 
 Молодой игрок года Футбольной лиги Англии: 2014/15
 Молодой игрок года по версии ПФА (2): 2015/16, 2016/17
 Игрок месяца английской Премьер-лиги: январь 2017
 Член «команды года» Премьер-лиги по версии ПФА (2): 2015/16, 2016/17

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги
 Профиль футболиста на официальном сайте Футбольной ассоциации

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Милтон-Кинс Донс»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Бешикташ»